La banana es el fruto de Musa × paradisiaca.
 
Banana o Bananas también puede referirse a:

Botánica 
 Otras plantas del género Musa:
 Banana malaya (Musa acuminata).
 Banana de arbusto (Marsdenia australis), de la familia Apocynaceae, planta nativa de Australia.
 Banana de imbe (Philodendron bipinnatifidum), arbusto perenne, no reptante, de la subfamilia de las Aroideae, nativa del este de América del Sur.
 Banana yucca (Yucca baccata), especie de planta perteneciente a la familia de las agaváceas.
 Orquídea banana (Cymbidium canaliculatum), especie de orquídea epífita.

Cine y televisión 
 Bananas, película de Woody Allen de 1972.
 Bananas en Pijamas, programa de televisión orientado hacia el público infantil.
 Hannah Banana, quinto episodio de la octava temporada de la serie Padre de familia.
Banana, serie de televisión británica.

Música 
 Banana (banda), banda de rock argentina.
 Bananas (álbum), álbum de estudio de la banda inglesa de hard rock Deep Purple.
 Banana Boats, banda de ska española.
 Banana Boat Song, canción tradicional jamaiquina.
 Chiclete com Banana, grupo musical brasileño.
 Melt-Banana, banda de noise rock originaria de Japón.

Personas 
 Banana Yoshimoto, novelista japonesa contemporánea.
 Canaan Sodindo Banana, ex primer presidente de Zimbabue. 
 César "Banana" Pueyrredón, músico argentino que adquirió el apodo de la banda homónima.
 Los Bahianos Banana's, banda argentina de ska, chamamé y cuarteto.

Geografía 

 Banana Azul, corredor urbanizado discontinuo de Europa Occidental, que se extiende desde el noroeste de Inglaterra hasta Milán.
 Banana Dorada, nombre dado al área densamente poblada y urbanizada que se extiende entre Valencia al oeste y Génova al este a lo largo de la costa del Mar Mediterráneo.
 Isla Banana, una isla artificial en el estado de Lagos, Nigeria.
 Banana, un pueblo rural en el estado de Queensland, Australia

Deporte 
 Bonita Banana Fútbol Club, un antiguo equipo de fútbol profesional de Machala, Ecuador.

Otros usos 
 Banana Republic, cadena de tiendas estadounidense.
 Eli Banana, sociedad secreta más antigua de la Universidad de Virginia.

Zoología 
 Awaous banana, una especie de peces de la familia de los Gobiidae.

libros 
 las bananas (libro), un libro de Australia Literatura libro en 1992.